Maria Antonietta Burbon-Sycylijska (ur. 14 grudnia 1784, w pałacu w Casercie; zm. 21 maja 1806, w pałacu w Aranjuez) – księżna Asturii.

Życiorys 

Była najmłodszą córką Fredynanda I Burbona, króla Obojga Sycylii i Marii Karoliny Habsburg.

Została zaręczona ze swoim kuzynem, księciem Asturii (późniejszym królem Ferdynandem VII Hiszpańskim), podczas gdy jej najstarszego brata Franciszka zaręczono z siostrą Ferdynanda – infantką Marią Izabelą. Ślub Marii Antonietty i Ferdynanda odbył się 4 października 1802, w Barcelonie. Para nie doczekała się potomka; mimo że Maria Antonietta dwukrotnie zachodziła w ciążę w 1804 i 1805, obie ciąże skończyły się poronieniami.

Drzewo genealogiczne

Przypisy 

Burbonowie sycylijscy
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1784
Zmarli w 1806